Paramuricea hawaiensis är en korallart som beskrevs av Nutting 1908. Paramuricea hawaiensis ingår i släktet Paramuricea och familjen Plexauridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
hawaiensis